Riedel kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Riedel
 William R. Riedel
 Ludwig Riedel

Robotskapade auktorsförkortningar